Де́лфтский фая́нс ( — делфтский синий,  — делфтский товар) — «знаменитые изделия, составившие славу искусства керамики на севере Европы до открытия европейского фарфора в начале XVIII века». Фаянсовыми называют изделия, имеющие плотный мелкопористый черепок из белой или сероватой глины, покрытые опаковой (непрозрачной, обычно оловянной) глазурью. Делфтские изделия расписывали окисью кобальта, дающей после обжига ярко-синий цвет, в подражание особо ценимому в то время китайскому фарфору периода Мин, с последующим покрытием прозрачной свинцовой глазурью (подглазурный способ). Отсюда нидерландское название таких изделий: «делфтские синие». Позднее использовали полихромную надглазурную роспись.

История 
В XVI веке в долине рек Маас и Рейн уже существовало производство глино-каменных масс. В Италии, в Венеции, с 1470 года делали имитации белого фарфора из молочного стекла, во Флоренции около 1575 года было налажено производство мягкого «фарфора Медичи».
Изделия белого фаянса с росписью синим подглазурным кобальтом «в китайском стиле» во Франции впервые были изготовлены на мануфактурах Невера в Бургундии и его производство продолжалось с 1650 по 1680 год. Производство мягкого «фриттового» фарфора (из кремнезёма, щёлочи, гипса и глины) было налажено на мануфактурах Нормандии.

Однако «китайский секрет» производства настоящего твёрдого белого фарфора ещё не был раскрыт. В этой истории особое место занимает производство фаянсовых изделий в голландском городе Делфте. Другими центрами производства голландской расписной керамики были Амстердам и Харлем. В XVII веке Делфт, связанный речными протоками с Северным морем, переживал «Золотой век», обусловленный подъёмом морской торговли. В городе находилась одна из шести контор Голландской Ост-Индской компании, корабли которой привозили в страну образцы дальневосточных товаров, в том числе сине-белых и полихромных изделий китайского фарфора, ценившихся в буквальном смысле «на вес золота». Своей тонкостью, лёгкостью, белизной и изяществом росписи китайские изделия ошеломили европейцев. Китайский фарфор стал предметом роскоши и коллекционирования европейских монархов. Однако постепенно, к 1640 году ввоз восточного фарфора почти прекратился. И тогда делфтские мастера нашли остроумное решение: они стали копировать, правда, в более грубом материале, китайские изделия.

В Делфте издавна существовало керамическое производство, но делфтским гончарам не хватало белой глины, и они были вынуждены ввозить её, а до 1640 года лишь десять горшечников имели право вступить в гильдию Святого Луки. Подъём производства керамики к тому же был обусловлен ухудшением качества речной воды, использовавшейся на пивоварнях, что привело к закрытию пивоварен и возникновению на их месте гончарных мастерских.

В 1640—1660 годах в городе возникало множество мелких гончарных мастерских, специализировавшихся на выгодном ремесле подражания китайским изделиям. Около 1700 года только в Делфте было тридцать три мастерские. У каждой мастерской была своя марка, установленная городским советом. После 1650 года на изделиях ставили не только городской знак, но и марку отдельного гончара. Технологию двойного глазурования голландские мастера, вероятно, заимствовали у итальянцев, мастеров знаменитой итальянской майолики.

Произведения 
«Живописцы Делфта старательно изображали китайцев и китаянок под зонтиками на фоне мало понятной им архитектуры, дополняя композицию росписи европейским барочным орнаментом, элементами голландского сельского пейзажа, цветами и птицами. Такая причудливая смесь получила название голландско-китайского стиля». Изготавливали вазы, подсвечники, разнообразную посуду, облицовочные плитки. Постепенно появлялись оригинальные формы ваз с ребристой поверхностью, прямоугольных фляг, ваз для тюльпанов с множеством венчиков или сделанных в виде китайских пагод.

Облицовочные плитки — с угловым орнаментом и сельским или морским пейзажем в центре — делали с таким расчётом, чтобы из них можно было выкладывать большие панно. Такие плитки вывозили во многие страны, в том числе и в Россию. Во дворце Меншикова в Санкт-Петербурге сохранилось четыре комнаты, стены и потолки которых покрывают бело-синие расписные плитки (неправильно называемые изразцами). К 1727 году таких комнат было тринадцать. Часть плиток доставили из Делфта, остальные делали на кирпичном заводе в Стрельне и расписывали в мастерских самого Меншикова на Васильевском острове. В отличие от экономных голландцев русские мастера покрывали плитками сплошь потолок и стены. При «ковровой» кладке на пересечении швов возникал дополнительный узор повторяющихся розеток (в некоторых случаях золочёных) или иных угловых элементов. Считается, что такие интерьеры, сверкающие белизной, усиливали светоносность стен и потолков в хмурые петербургские дни. Во время реставрационных работ 1990-х годов многие утраченные плитки были воссозданы мастерами-керамистами, выпускниками отделения художественной керамики ЛВХПУ им. В. И. Мухиной.

Вначале делфтские мастера использовали только подглазурную роспись кобальтом, позднее — надглазурную, и к синей добавили красно-коричневую (из водной окиси железа), жёлтую и зелёную краски. Под влиянием живописи малых голландцев в росписи фаянса появились типично голландские пейзажи с забавными бытовыми сценками. Возникали оригинальные типы изделий — расписные сырные доски или шутливые фигурки голландских коров, расписанные полевыми цветами.

Наиболее известные мастера росписи: Альбрехт Корнелис де Кейзер (его монограмма: АК), А. Кокс, Адриан и Якоб Пейнакеры, Ф. ван Врийтом, работавший в 1658—1673 годы. Однако к концу XVII века искусство делфтских мастеров становится однообразным, а после открытия в 1708 году в Майсене настоящего твёрдого фарфора производство фаянсовых изделий постепенно снижалось.
Голландские мастера стали закрывать свои мастерские, не выдерживая конкуренции с английскими фаянсовыми фабриками, применявшими более дешёвый печатный рисунок вместо ручной росписи. В 1876 году два голландских предпринимателя возродили в Делфте фарфоровое производство, открыв Королевскую мануфактуру делфтского фарфора. Лучшая коллекция делфтских расписных фаянсов собрана в Рейксмюсеуме в Амстердаме. Производство в Делфте существует по настоящее время.

Бело-синяя гамма росписи китайского фарфора, копировавшаяся голландцами, также использовалась в России на фаянсовом заводе, основанном А. Гребенщиковым в 1724 году, а затем в изделиях Гжели.

Примечания

См. также 
 Китайский фарфор
 Азулежу
 Гжель
 Бело-голубая керамика
 
 Шинуазри
 Мейсен (фарфор)
 Чосонский белый фарфор

Ссылки 

 History of the Dutch tile
 Delftware
 How did they produce Delft blue faience or «Delft porcelain» in the delftware potteries?

Фарфоровые предприятия, появившиеся в XVIII веке
Делфт